Savović ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Savović (* 1987), serbischer Basketballspieler
 Milenko Savović (1960–2021), jugoslawischer Basketballspieler
 Predrag Savović (* 1976), serbischer Basketballspieler
 Svetislav Savović (* 1961), serbischer Physiker